Наусе́да () — литовская фамилия. Известные носители:

  (род. 1953) — литовский политик.
  (род. 1950) — литовский политик.
  (род. 1979) — литовский политический деятель.
 Науседа, Гитанас (род. 1964) — президент Литвы (с 2019).
  (род. 1962) — литовский общественный и политический деятель.
 Науседа, Раймондас Альфонсович (1957—1993) — советский и литовский футболист.